Jussinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jussinkari, Kuusamo, Norra Österbotten, 
 Jussinkari, Sastmola, Satakunta, 
 Jussinkari, Jämijärvi, Satakunta, 
 Jussinkari, Ylöjärvi, Birkaland, 
 Jussinkari, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Jussinkari, Borgå, Nyland, 
 Jussinkari, Pyttis, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar